

Fiumi 
Argentina
 Salado del Norte, fiume di notevole importanza che scorre nelle regioni settentrionali dell'Argentina
 Salado del Sur, fiume di ridotte dimensioni che scorre nell'area a nord di Buenos Aires
Cile
 Salado, fiume del Cile
Messico
 Salado, fiume che scorre a nord del Messico, immissario del Rio Grande
Paraguay
 Salado, fiume del Paraguay, immissario del fiume Paraguay
Spagna
 Salado, fiume della Spagna, affluente dell'Arga
Stati Uniti
 Salado, fiume che scorre nello stato statunitense del Nuovo Messico, immissario del Rio Grande

Geografia 
 Salado, area non incorporata dell'Arkansas
 Salado, villaggio del Texas
 Salado Creek AVA, area viticulturale della California